Anton Afritsch ist der Name folgender Personen:

* Anton Afritsch (Journalist) (1873–1924), der Kinderfreund, österreichischer Journalist und Politiker
 Anton Afritsch (Politiker) (1902–1990), österreichischer Politiker